H-klass kan avse:

Fartyg
G- och H-klass (jagare)– en brittisk fartygsklass bestående av 24 jagare
H-klass (slagskepp) – en planerad tysk fartygsklass av slagskepp under andra världskriget men upphävdes
H-klass (ubåt) – en brittisk ubåtsklass om 42 ubåtar som byggdes mellan 1915 och 1919
H-klass ubåt – kort namn för en ubåt som användes under första världskriget, se Holland 602 typ ubåt
H-klass (torpedbåt) – finsk fartygsklass av finländska motortorpedbåtar under andra världskriget